Чаус — топоним и фамилия:

Топоним 
 Чаус — село, Межевский район, Днепропетровская область, Украина.
 Чаус — деревня в Колыванском районе Новосибирской области России.
 Чаус — река, приток Оби.

Фамилия 
 Чаус, Анатолий Васильевич — заместитель управляющего делами президента РФ (2001—2004); начальник главного управления капитального строительства Управления делами президента РФ (2004—2012).
 Чаус, Вера Лукинична (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Чаус, Вячеслав Анатольевич (род. 1977) — украинский государственный деятель, председатель Черниговской облгосадминистрации.
 Чаус, Николай Алексеевич (род. 1966) — судья Днепровского райсуда Киева, близкий к окружению Петра Порошенко.
 Чаус, Пётр Григорьевич (род. 1939) — 1-й министр обороны Республики Беларусь.

Другие значения 
 Чаус — устаревшее название камышовой кошки (ныне иногда хаус).

См. также 
 Чаусы

Примечания